Пункт (от  — точка), слово, применяемое в словосочетаниях в различных сферах деятельности человека, а именно:

Военное дело 
 Дивизионный обменный пункт (ДОП)
 Контрольно-пропускной пункт (КПП)
 Командный пункт (КП)
 Центральный командный пункт Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ЦКП ГШ ВС России)
 Наблюдательный пункт (НП)
 Командно-наблюдательный пункт (КНП)
 Населённый пункт
 Опорный пункт (ОП)
 Пункт технического обслуживания (ПТО)
 Пункт технического обслуживания и ремонта (ПТОР)
 Диспетчерский пункт (ДП)
 Медицинский пункт (МП)
 Пункт временного базирования
 Пункт для ночлега во время передвижения войсковых частей и команд

Геодезия 
 Астрономический пункт
 Геодезический пункт
 Тригонометрический пункт
 Опорный пункт (геодезия)

Другое 
 Органный пункт в музыке.
 «Последний пункт» — кинофильм 1986 года, США.
 «Пункт назначения» — серия фильмов ужасов, США.
 Пункт обязательных донесений — в авиации — географическая точка на воздушной трассе.
 Процентный пункт — мера изменения показателя, который измеряется в процентах.
 Пункт в экономике — минимальное изменение показателя.
 Типографский пункт — единица измерения в печатном деле.
 Опорный пункт (значения)

Примечания